False Roomers – cortometraggio del 1921 diretto da Herman C. Raymaker
False Roomers – cortometraggio del 1931 diretto da Mark Sandrich
False Roomers – cortometraggio del 1938 diretto da Leslie Goodwins